dol – jednostka bólu
 Dol – miejscowość w Słowenii, w gminie Gornji Grad
 Dol – miejscowość w Słowenii, w gminie Kočevje
 Dol – miejscowość w Słowenii, w gminie Krško
 Dol – miejscowość w Słowenii, w gminie Medvode
 Dol – miejscowość w Chorwacji, na wyspie Hvar
 Dol-de-Bretagne – miejscowość we Francji, w departamencie Ille-et-Vilaine
 drogowy odcinek lotniskowy (DOL)